Le mot cheville a plusieurs significations :
 Cheville, l'articulation qui relie la jambe et le pied,
 Cheville ouvrière, une cheville utilisée dans un type de direction automobile,
 Cheville, une pièce, souvent en plastique que l'on enfonce dans un mur avant de fixer une vis,
 De la même origine, la cheville utilisée en menuiserie est une petite pièce en bois ou en métal enfoncée à force pour réaliser l'assemblage mécanique de deux autres pièces. Son utilisation est comparable à celle d'un clou,
 Cheville, un mot inutile au vers que l'on rajoute pour obtenir le bon nombre de syllabes,
 Cheville, une pièce mobile permettant de régler la tension des cordes d'un instrument de musique,
 Cheville d'établi, une pièce en bois coupée en biseau et fixée à l'établi de l'artisan joaillier, bijoutier, luthier... lui servant à façonner un objet en l'appuyant sur le biseau,
 Cheville, activité bouchère d'abattage et de vente en gros de viande en carcasse, la cheville étant en l'occurrence le crochet auquel le chevillard attachait la viande.

L'étymologie commune à toutes ces acceptions est le bas latin , déformation de , « petite clé », d'où le sens de pièce d'assemblage.  

Construction mécanique
Bricolage
Versification